J74 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bilbao